Wang Jen je jméno vícera Číňanů: 

 Wang Jen (Rané Šu) (889–926), císař státu Rané Šu v období Pěti dynastií a deseti říší
 Wang Jen (chodkyně) (* 1971), čínská sportovkyně
 Wang Jen (podnikatel) (* 1972), čínský podnikatel, spoluzakladatel Sina Corp
 Wang Jen (herečka) (* 1974), čínská herečka
 Wang Jen (cyklistka) (* 1974), čínská sportovkyně
 Wang Jen (lyžařka) (* 1974), čínská sportovkyně
 Wang Jen (aktivista) (* 1986), čínský aktivista věnující se ochraně práv zvířat
 Wang Jen (fotbalistka) (* 1991), čínská sportovkyně
 Wang Jen (tenistka) (* 1996), čínská sportovkyně
 Wang Jen (gymnastka) (* 1999), čínská sportovkyně